Otto Carlsson kan syfta på bland andra:

* Otto Carlsson (1837–1913), svensk präst
 Otto Carlsson (1901–1982), svensk fotbollsspelare
 Otto Carlsson (1915-2000), svensk författare känd under pseudonymen Otto Karl-Oskarsson